Давід Гоффен був чинним чемпіоном, але знявся до початку турніру.

Данило Медведєв здобув титул, у фіналі перемігши Кея Нісікорі з рахунком 6-2, 6-4.

Сіяні гравці 

  Марин Чилич (1-ше коло)
  Кевін Андерсон (чвертьфінал)
  Кей Нісікорі (фінал)
  Дієго Шварцман (1-ше коло)

  Стефанос Ціціпас (чвертьфінал)
  Мілош Раоніч (чвертьфінал)
  Хьон Чун (1-ше коло)
  Рішар Гаске (півфінал)

Кваліфаєри 

  Данило Медведєв (Чемпіон)
  Мартін Кліжан (2-ге коло)

  Деніс Кудла (1-ше коло)
  Йосуке Ватанукі (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Таро Даніель (1-ше коло)
  Йосіхіто Нісіока (1-ше коло)

  Юіті Суґіта  (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2018